Кампос () — многозначный термин, который может означать:

Экосистема и топонимы 
 Кампос — своеобразные тропические и субтропические степные экосистемы Южной Америки, в первую очередь Аргентины, Бразилии, Уругвая и Парагвая.
 Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова.

Составные названия 
 Абарка-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Агилар-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Аутильо-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Бакерин-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Барсена-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Бельмонте-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Бесерриль-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Боада-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вальверде-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильериас-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильябарус-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильягарсия-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильялан-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильялон-де-Кампос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильямайор-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильямартин-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильямурьель-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильярментеро-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильяррин-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильясид-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Вильяфрадес-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Гатон-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Грахаль-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Гуаса-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кампос-де-Эльин — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Альбасете в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Кампос-дель-Параисо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Кампос-дель-Рио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия.
 Кастроверде-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Куэнка-де-Кампос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Ла-Унион-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Марсилья-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Менесес-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Монсон-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в провинции Паленсия, Испания.
 Монтеалегре-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Моралес-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Педраса-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пинья-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Ревенга-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Рекена-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Рибас-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Роалес-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Мамес-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сан-Себриан-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сантервас-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сейнос-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сересинос-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Тамара-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Тамарис-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Тьерра-де-Кампос — историческая область и район (комарка) в Испании.
 Побласьон-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эррин-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эскобар-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии 
 Кампос, Адриан (1960—2021) — испанский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Кампос, Аролдо де (1929—2003) — бразильский поэт, переводчик и теоретик перевода, многогранный эссеист, влиятельнейшая фигура латиноамериканского авангарда.
 Кампос, Арсенио (род. 1946) — известный мексиканский актёр кино и сериалов.
 Кампос, Бруно (род. 1973) — американский актёр бразильского происхождения.
 Кампос, Даниэль (род. 1983) — американский танцор, хореограф, актёр и постановщик.
 
 Кампос, Жасмани (род. 1988) — боливийский футболист, полузащитник.
 Кампос, Марио (род. 1943) — мексиканский шахматист, международный мастер (1975).
 Кампос, Матиас (род. 1989) — чилийский футболист, игрок сборной Чили.
 Кампос, Пако (1916—1995) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Кампос, Руй (1922—2002) — бразильский футболист, защитник.
 Кампос, Сильвия (род. 1973) — мексиканская актриса и певица.
 Кампос, Томас (род. 1975) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Кампос, Тони (род. 1973) — мексиканский, американский музыкант, бас-гитарист/бэк-вокалист индастриал-метал-группы Static-X.
 Кампос, Фелипе (род. 1993) — чилийский футболист, защитник молодёжной сборной Чили.
 Кампос, Хаиро Роландо (род. 1984) — эквадорский футболист.
 Кампос, Хорхе (род. 1966) — мексиканский футбольный вратарь.
 Кампос, Хорхе Луис (род. 1970) — парагвайский футболист.
 Кампос, Хосе Антонио (1868—1939) — эквадорский писатель, педагог и журналист.

Составные фамилии 
 Кампос Алум, Антонио (1919—2012) — парагвайский директор тайной полиции и ультраправый политик.
 Кампос Морено, Хавьер Бенито (род. 1959) — чилийский шахматист, гроссмейстер (2005).
 Кампос-Даффи, Рэйчел (род. 1971) — американская телевизионная персона.
 Лима Кампос Мария, Фабиано де (более известный как Фабиа́но; род. 1985) — бразильский футболист, нападающий клуба «ЛАСК».
 Мартинес де Кампос, Арсенио (1831—1900) — испанский генерал и государственный деятель.
 Полай Кампос, Виктор (род. 1951) — перуанский революционер, один из основателей и руководителей Революционного движения имени Тупак Амару.
 
 Эдерсон Онорато Кампос (род. 1986) — бразильский футболист, полузащитник.

См. также 
 Камбос
 Равнина